Арсуа (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 

 Арсуа
 Бойморто
 Эль-Пино
 Тоуро

Районы Ла-Коруньи